Salies ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:
Salies-de-Béarn, Gemeinde im Département Pyrénées-Atlantiques
Salies-du-Salat, Gemeinde im Département Haute-Garonne
Saliès, Gemeinde im Département Tarn
Kanton Salies-de-Béarn im Département Pyrénées-Atlantiques
Kanton Salies-du-Salat im Département Haute-Garonne

Salies ist der Familienname folgender Personen:
Gisela Hellenkemper Salies (1944–1999), deutsche Archäologin